

Річка 
 Бистрець — ліва притока Чорного Черемошу (Івано-Франківська область).

Села

Бистрець — село в Івано-Франківськівській області.

Бистрець () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Бистрець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.